Buciumeni ist der Name mehrerer Orte 
 in Rumänien:
 Buciumeni (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Buciumeni (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Buciumeni (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Buciumeni (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Buciumeni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau:
 Buciumeni (Ungheni), Dorf im Rajon Ungheni